Lavagnesi – abitanti di Lavagna (Italia)
Lavagnesi – abitanti di Lavagno